Josette (1937), een film van Christian-Jaque
Josette (1938), een film van Allan Dwan